Pate peut notamment désigner :

Toponyme 

 Pate, une île du Kenya, d'où :
 Pate, une ville située sur cette île ;
 Chronique de Pate, chronique de cette ville ;
 Paté, une île de la Gironde, d'où :
 Le fort Paté ;
 Pates, une école du Royaume-Uni dans le Gloucestershire ;

Patronyme 

 Danny Pate (1979-), coureur cycliste américain ;
 David Pate (1962-), joueur de tennis américain ;
  (1953-), golfeur professionnel américain ;
 Maurice Pate (1894-1965), humaniste américain, premier directeur général de l'Unicef, de 1947 à 1965 ;
 Michael Pate (1920-2008), acteur, producteur, réalisateur et scénariste australien ;
 Miguel Pate (1979-), athlète américain ;
 Robert Pate (1948-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Stephen Pate (1964-), coureur cycliste australien.

Autres 
 Pate, aussi appelé tokere ou to'ere, un instrument de percussion polynésien ;
 Pâté, aussi appelé pâté de la batteuse, une pâtisserie des Monts du Lyonnais.

Voir aussi 
 Pâte
 Pâté